Ricardo León puede referirse a:

 Ricardo León Brito (1983-), futbolista español; o
 Ricardo León y Román (1877-1943), novelista y poeta español.